Mirabeau kan syfta på:

 Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau (1749–1791), greve, fransk revolutionspolitiker och filosof
 Victor Riqueti de Mirabeau (1715–1789), en fransk markis och ekonom

Geografi
 Mirabeau, Alpes-de-Haute-Provence – en kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
 Mirabeau, Vaucluse – en kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike